Арройо-де-Сан-Серван () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мерида. Занимает площадь 50 км². Население — 4274 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 48 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бадахоса